Svenson-Graner är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Svenson-Graner (1881–1955), svensk författare
 Hilma Svenson-Graner (1878–1910), svensk författarinna